A Vámpírunk, a gyerekcsősz (eredeti cím: My Babysitter's a Vampire) egy kanadai televíziós sorozat.

Cselekmény 

A 14 éves Ethan-t szülei alkalmatlannak tartják, hogy  vigyázzon kishúgára, Jane-re, mivel a helyett, hogy  a húgára vigyázott volna  inkább legjobb barátjával idétlenkedett. Ezért szülei úgy döntenek, hogy bébiszittert fogadnak fel a testvérek mellé – a  17 éves Sarah-t -, de senki nem tudja, hogy a lány valójában egy fiatal vámpír. Amikor Ethan és Benny  felfedezik  Sarah titkát, ő segítséget kér tőlük, hogy megállíthassák vámpír exbarátját.

Szereplők

Források 
 
 A sorozat a magyarszinkron.hu-n

2011-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
Szituációs komédiák
Fantasy televíziós sorozatok
A Teletoon saját gyártású műsorai
2013-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok